Internazionale est un nom italien qui peut faire référence à :
 le FC Internazionale Milano, club de football italien fondé en 1908, couramment appelée Internazionale et communément désigné sous le nom d'« Inter » ou « Inter de Milan » en français.
 Internazionale (magazine), un magazine hebdomadaire italien d'information internationale fondé en 1993.